Przedstawicielstwo Konsularne RP w Mikołajowie (Польское консульское представительство в Николаеве) – polska placówka konsularna działająca w 1919 w Mikołajowie w Rosji, podlegająca konsulatowi w Odessie.

Kierownicy konsulatu 
 1919 - Henryk Teodorowicz, kier. przedstawicielstwa

Przypisy 

Mikołajów
Stosunki polsko-rosyjskie
Mikołajów